El apellido Bullrich, de origen alemán, puede referirse a las siguiente personas:
 Augusto Bullrich (1803-1882), fundador de la familia Bullrich en Argentina;
 Adolfo Bullrich (1833-1904), militar y comerciante argentino, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires;
 Silvina Bullrich (1915-1990), escritora argentina;
 Patricia Bullrich (n. 1956), política argentina, Presidenta de Propuesta Republicana;
 Esteban Bullrich (n. 1969), político argentino, Senador de la Nación Argentina;
 Francisco Jorge Bullrich, arquitecto argentino del siglo XX;
 Eduardo A. Bullrich, jugador argentino de polo del siglo XX;
 Jorge Bullrich, periodista deportivo argentino.
 Rafael Bullrich, científico argentino de fines del siglo XIX.

O bien, al:

 Patio Bullrich, centro comercial de la ciudad de Buenos Aires, construido sobre un edificio histórico perteneciente a una empresa comercial de la familia Bullrich, fundada en 1867.

Familia Bullrich